est la formule brute de plusieurs isomères.

 BCX4430 ou immuciline A, numéro CAS 
 lobucavir, numéro CAS 
 3-méthyl-2'-désoxyadénosine, numéro CAS 
 3-méthyl-3'-désoxyadénosine, numéro CAS 
 N(6)-méthyl-2'-désoxyadénosine, numéro CAS 
 2',3'-didésoxy-2'-(hydroxyméthyl)-adénosine, numéro CAS 
 N-(2,6-diméthyl-4-nitrophényl)-N'-(imino(méthylamino)méthyl)-urée, numéro CAS 
 NSC 377718, numéro CAS 
 2-amino-9-(3,3-bis(hydroxyméthyl)cyclobutyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, numéro CAS